O Xadrez Arco-íris (do original Rainbow Chess) é uma variação de forma do jogo de xadrez tradicional que não muda em nada as regras ou objetivos do mesmo; a única diferença em relação ao xadrez padrão é a coloração das peças.

Especificamente, no xadrez arco-íris os peões tem as tradicionais cores preta e branca (ou algum matiz próximo), mas as demais peças são dotadas de tonalidades respectivamente escuras e claras das cores vermelha para os reis; púrpura para as damas; azul para os bispos; amarela para os cavalos; e verde para as torres.

A meta aparente é tornar o jogo mais visualmente atraente e fácil de aprender, ao mesmo tempo que se preserva as técnicas e estratégias do jogo padrão.

Foi inventado por Pál Suvada e tem entre seus entusiastas o GM András Adorján. Uma de suas aparições mais visíveis foi em 22 de julho de 1994, em Budapeste, quando foi jogado como parte do Memorial a Béla Papp.

Ligações externas 
 

Variantes do xadrez